Lysandre est un prénom mixte fêté le 13 mars, qui signifie le « défenseur d'homme », est un diminutif d'Alexandre.

Histoire 
 Lysandre est un personnage historique, général spartiate du

Fiction 
 Lysandre est un personnage de fiction dans la comédie-ballet de Molière, les Fâcheux.
 Lysandre est un personnage de fiction dans la pièce de théâtre de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été.
 Lysandre est le nom de l'antagoniste du jeu Pokémon X et Y, dirigeant la Team Flare.

Prénom 
 
Prénom féminin
Prénom masculin